Geografie

Australië:
 Toronto (Nieuw-Zuid-Wales), plaats in Nieuw-Zuid-Wales

Canada:
 Toronto, grootste stad van Canada
 Greater Toronto Area, metropoolregio rondom deze stad
 Mississauga, plaats aan Ontariomeer met als oude naam Toronto Township
 Toronto (Prins Edwardeiland), plaats in Queens County

Engeland:
 Toronto (County Durham), plaats in Noordoost-Engeland

Verenigde Staten: 
 Tamo (Arkansas), tweede naam voor plaats in Arkansas
 Toronto (Illinois), plaats in Illinois
 Toronto (Indiana), plaats in Indiana
 Toronto (Iowa), plaats in Iowa
 Toronto (Kansas), plaats in Kansas
 Toronto (Missouri), plaats in Missouri
 Toronto (Ohio), plaats in Ohio
 Toronto (South Dakota), plaats in South Dakota

overige:
 Torontomeer, naam van diverse meren in Canada en de Verenigde Staten

Kosmografie
 2104 Toronto, planetoïde

Muziek
 Toronto (band), muziekband uit Canada

Religie
 Toronto Blessing, christelijke opwekkingsbeweging